Festival Internacional de Cinema de Mont-real (del seu nom oficial en francès Festival des Films du Monde), festival de cinema que se celebra a Mont-real (Quebec)
 Federació de Futbol de Macedònia, màxima institució reguladora del futbol a Macedònia
 Federació Francesa de Motociclisme, màxima institució reguladora del motociclisme a França
 Model dels Cinc Grans (del seu nom en anglès  Five Factor Model), model sobre els trets bàsics de la personalitat, en Psicologia
 FFM també és l'acrònim de Frankfurt del Main, ciutat d'Alemanya